Plota foi uma pricesa da Lídia, filha de Himas. Zeus amou Plota e dessa união nasceu Tântalo,  pai de Pélope e Níobe.

Como o texto de Higino contém vários erros, Plota, a mãe de Tântalo, poderia não ser filha de Himas. De acordo com uma escólia de Hesíodo, Plota era uma das filhas de Oceano. De acordo com uma escólia de Píndaro, Plota era filha de Saturno.

Árvore genealógica baseada em HiginoTântalo, nas Fabulae, 82, de HiginoPélope, nas Fabulae, 83, de Higino:

Ninfas
Lídia